Banen peut désigner :
 les Banen, un peuple du Cameroun,
 le banen, leur langue.

Voir aussi